Masucci ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Masucci (1690–1768), italienischer Historienmaler und Zeichner
 Oliver Masucci (* 1968), deutscher Schauspieler